Хойяха (Хой-Яха) — название рек в Ямало-Ненецком автономном округе России:

 Хойяха (приток Малого Ямсовея)
 Хойяха (приток Надыма)
 Хойяха (приток Харампура)

См. также 
 Малая Хойяха